2. ŽNL Karlovačka je predstavljala 5. stupanj nogometnih natjecanja u Hrvatskoj. Prvoplasirani klub bi prešao u viši rang - 1. ŽNL Karlovačku. U sezoni 1997./98. 2. ŽNL je bila najniži stupanj natjecanja. Od sezone 1998./99. dolazi do smanjenja broja klubova u 1. ŽNL i 2. ŽNL, te do formiranja 3. ŽNL.

Tabela

Bilješke 
NK Vojnić '95 je kažnjen oduzimanjem 3 boda

Izvori 

 Krešimir Perušić - 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003, Karlovac 2004., ISBN 953-9969-0-6, str. 304

1997-98
karlovačka-2